Caribe désigne notamment :
 les Kali'na, un groupe ethnique du Venezuela.
 Alessandra Caribe Moura, une karatéka brésilienne ;
 Grupo Caribe, un groupe de salsa new-yorkais ;
 Sur Caribe, un groupe musical de Santiago de Cuba ;
 Caribe, une station du métro de Medellín (Colombie) ;
 Caribe, une série télévisée produite par Quinn Martin en 1975 ;
 , un film de  de 1987 ; 
 Caribe, un film d’Esteban Ramírez de 2004 ;
 le Caribe, un paquebot connu à l’origine sous le nom de Stockholm, et actuellement sous celui d’Athena.